Éric Dumont (1961-), navigateur français ;
 Éric Dumont-Baltet (-), horticulteur français.